Gemeenschap
 Club (organisatie)
 vereniging. Mensen die gezamenlijk een activiteit uitvoeren
 Club, als synoniem van sociëteit. Een besloten gezelschap
 Club, een groep bevriende personen

Plaats
 Nachtclub, uitgaansgelegenheid waar de nadruk ligt op muziek en/of dans, zoals een discotheek of een podium
 Bordeel (ook seksclub), een gelegenheid waar seks plaatsvindt, meestal tegen betaling

Overig
 Golfclub (gereedschap), een slaghout dat in het golfspel gebruikt wordt om de bal van impuls te voorzien
 Clubfauteuil, een type leunstoel  
 Club sandwich, een belegd broodje en/of broodje smos
 Clubhouse (muziek), een up-tempo-variant van house
 Club (winkel), een Belgische winkelketen in boeken en papierwaren
 Club (tijdschrift), meidenblad, opgeheven
 Club Brugge, dat Club als bijnaam heeft
 RFC de Liège (of Club Luik), een voetbalclub uit Luik
 Club X, een discotheek
 Club Xelajú, een Guatemalteekse voetbalclub